Suhak mongolski (Saiga borealis) – gatunek ssaka kopytnego z rodziny wołowatych (Bovidae).

Przypisy 

Wołowate
Ssaki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1946 roku